Bainville ist Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Bainville-aux-Miroirs im Département Meurthe-et-Moselle
 Bainville-aux-Saules im Département Vosges
 Bainville-sur-Madon im Département Meurthe-et-Moselle

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bainville (Montana)
 Bainville (Texas)

Personennamen:
 Jacques Bainville (1879–1936), französischer Schriftsteller, Mitglied der Académie française